Shipyard kan syfta på:

Belize 

 Shipyard (ort), Orange Walk, 
 Shipyard (fornlämning), Orange Walk,